Пиргос может означать:
 Пиргос (дим) — община (дим) в Греции.
 Пиргос — название до 1980 года города Халастра в Греции.
 Пиргос (древний город) () — самый южный город в Трифилии и одна из шести колоний минийцев. Его руины были обнаружены на правом берегу реки Неды, недалеко от деревни Айос-Илиас ().
 Пиргос (Кипр) — город на Кипре.
 Пиргос (Элида) — город в Греции.
 Пиргос, Генри (род. 1989) — шотландский профессиональный регбист.
 Пиргос, Леонидас (род. 1871) — греческий фехтовальщик, чемпион летних Олимпийских игр 1896 и первый чемпион Игр от Греции.